Alkali Arroyo ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Arroyo (Purgatoire River), Fluss in Colorado
 Alkali Arroyo (Canadian River), Fluss in New Mexico